Denumirea de Diulevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Diulevo, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Diulevo, un sat în comuna Strelcea, regiunea Pazardjik.